Kasownik – znak chromatyczny w notacji muzycznej.
 Kasownik – urządzenie mechaniczne używane w transporcie publicznym.
 Kasownik (filatelistyka)
 Kasownik – urządzenie do wycinania słów oraz scen (lub części obrazu)